Виктор Круглов: Круглов, Виктор Викторович (род. 1951) — российский правовед, профессор УрГЮУ, заслуженный юрист РФ.
 Круглов, Виктор Макарович (род. 1937) — российский математик, профессор МГУ.
 Круглов, Виктор Михайлович (род. 1955) — советский футболист.